НХЛ у сезоні 1990/1991 — 74-й регулярний чемпіонат НХЛ. Сезон стартував 4 жовтня 1990. Закінчився фінальним матчем Кубка Стенлі 25 травня 1991 між Піттсбург Пінгвінс та Міннесота Норт-Старс перемогою «пінгвінів» 8:0 в матчі та 4:2 в серії. Це перша перемога в Кубку Стенлі «Пінгвінс».

Драфт НХЛ 

28-й драфт НХЛ. У 12-и раундах було обрано 252 хокеїстів. Першим номером драфту став Овен Нолан, якого обрав клуб «Квебек Нордікс».

Передмова 
На зустрічі в штаті Флорида в грудні 1990 року Рада керуючих НХЛ прийняла рішення про розширення Ліги, містами Оттава і Тампа. Кожен клуб вніс плату за вступ до ліги в розмірі 50 мільойнів доларів. Клуби «Оттава Сенаторс» та «Тампа-Бей Лайтнінг» отримали право дебютувати в сезоні 1992/93.

Підсумкові турнірні таблиці

Конференція Принца Уельського

Конференція Кларенса Кемпбела

Матч усіх зірок НХЛ 
42-й матч усіх зірок НХЛ пройшов 19 січня 1991 року на «Чикаго Стедіум» (Чикаго): Уельс — Кемпбел 5:11 (1:2, 2:5, 2:4).

Статистика регулярного чемпіонату

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 

''І = матчі; ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); В = перемоги; П = поразки; Н = нічиї; ГП = голів пропушено; ША = шатаути; СП = Середня кількість пропущених шайб

Плей-оф

Володарі Кубка Стенлі

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Посилання 
 Сезон 1990/1991 
 Офіційний сайт НХЛ 
 Сезон НХЛ на «Hockey Reference» 
 Архів 

Сезон НХЛ 1990—1991
1990 у канадському спорті
1991 у канадському спорті